Еле́на Я́ковлевна Солове́й (род. 24 февраля 1947, Нойштрелиц, ГДР) — советская, российская и американская актриса театра, кино и дубляжа, педагог. .

Биография 
Родилась 24 февраля 1947 года в Нойштрелице в семье Якова Абрамовича Соловея (1917—2003), уроженца Кулешовки (Климовичского уезда), боевого офицера, артиллериста, участника советско-финской и Великой Отечественной войн (кавалера двух орденов Красной Звезды, ордена Красного Знамени и ордена Отечественной войны I степени), и фронтовой медсестры, младшего лейтенанта Зинаиды Ивановны Шматовой (1922—?), родом из Новотулки (Хворостянского района), кавалера ордена Красной Звезды, в советском военном гарнизоне Нойштрелиц (Советская зона оккупации Германии). Родители познакомились в 1946 году уже в Германии.

Детские годы провела в Красноярске, с 1959 года жила в Москве. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (1970, актёрская мастерская Б. Бабочкина).

С 1971 года — актриса киностудии «Ленфильм», с 1983 года — Академического театра им. Ленсовета. В 1981 году удостоена звания заслуженной артистки РСФСР.

В 1970—1980-е годы много и успешно снималась в кино («Король-олень», «Драма из старинной жизни», «Вам и не снилось…», «Ищите женщину», «Блондинка за углом», «Единожды солгав», «Жизнь Клима Самгина» и других). Всесоюзную славу и большую зрительскую любовь снискала ролями в фильмах режиссёра Никиты Михалкова: «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова».

В 1971 году на съёмках фильма «Драма из старинной жизни» познакомилась с художником-постановщиком Юрием Пугачом. После завершения съёмок Соловей переехала в Ленинград к Пугачу, где вскоре они поженились.

29 августа 1991 года эмигрировала с семьёй в США. Преподаёт актёрское мастерство. Выступала на полупрофессиональной сцене (в труппе Аллы Кигель, в русском музыкальном театре «Блуждающие звезды», организованном композитором Александром Журбиным на Брайтон-Бич). Работала на русском радио в Нью-Джерси. Вела авторскую передачу «Кулисы». Создала детскую творческую студию «Этюд» для детей из русскоязычных семей. Выступала в театре им. Варпаховского в Канаде. Снималась в эпизодических ролях в кино и сериалах, в том числе «Клан Сопрано».

Семья 
 Муж (с 1971 по 2019) — Юрий Пугач, художник-декоратор.
 Дочь — Ирина Пугач (род. 1972), эволюционный генетик.
 Сын — Павел Пугач (род. 1976), вирусолог и иммунолог.

Фильмография 

  — В горах моё сердце (короткометражка) — дочь булочника Козака
  — Золотые ворота
  — Король-олень — Клариче
  — Легенда тюрьмы Павиак — Симон (дублировала Нинель Пянтковская)
  — И был вечер, и было утро… — Ксения Берсенёва — «Кси»
  — О любви — Рита, знакомая Петра
  — Семь невест ефрейтора Збруева — Римма (четвёртая невеста, медсестра)
  — Драма из старинной жизни — Люба, крепостная актриса
  — Егор Булычов и другие — Антонина, дочь Достигаева
  — Нечаянные радости — Вера Николаевна
  — Сад 
  — Дети Ванюшина — Леночка, племянница Ванюшина
  — Под каменным небом — переводчица
  — Дневник директора школы — Татьяна Георгиевна, учительница английского языка
  — Концерт для двух скрипок — Рита Плетнёва
  — Раба любви — Ольга Николаевна Вознесенская, актриса немого кино
  — Шаг навстречу (киноальманах) — Татьяна  — Неоконченная пьеса для механического пианино — Софья Егоровна Войницева
  — Смешные люди! — жена Пьера
  — Враги — Полина, жена Захара Бардина
  — Открытая книга — Глафира Сергеевна, супруга Дмитрия Львова, затем жена Крамова
  — Жена ушла — Вера Клюева, жена «Чаниты»
  — Несколько дней из жизни И. И. Обломова — Ольга Ильинская
  — Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы — леди Венделер
  — Вам и не снилось… — Татьяна Николаевна Кольцова, бывшая театральная актриса, ныне учительница литературы
  — Свет в окне — Наташа
  — Факт — сестра Текле
  — Гость (короткометражка) — Оля
  — И вечный бой... Из жизни Александра Блока — Зинаида Гиппиус  — Бешеные деньги — Надежда Антоновна Чебоксарова
  — Всем — спасибо! — Женя, бывшая жена Дмитрия
  — Деревенская история — Дарья Селиванова, паромщица  — Два пуделя — хозяйка пуделя  — Что бы ты выбрал? — мама Насти
  — Ищите женщину — Клара Роше
  — Извините, пожалуйста — Роза
  — Лишний билет — Ирина
  — Не было печали — Алла Николаевна
  — Карантин — Фёкла
  — Обрыв — Полина Карповна Крицкая
  — Блондинка за углом — Регина
  — Пока не выпал снег… — Нина, бывшая одноклассница Ларисы
  — Без семьи — миссис Миллиган
  — Колье Шарлотты — Мария Григорьевна Зенова
  — Голубые города — камео + песня «Гаснут на песке волны без следа» (музыка А. Петрова, слова К. Рыжова)
  — Софья Ковалевская — Анна Корвин-Круковская (Жаклар)
  — Накануне — Стахова
  — Одинокая женщина желает познакомиться — Герра Никитична, соседка Клавы
  — Друг — дама с собачкой Джери
  — Единожды солгав — Ирина, супруга Александра
  — Серебряные струны — Софья Михайловна Андреева, мать Василия
  — Доченька — Ипатова
  — Время летать — Валентина Григорьевна, певица
  — Артистка из Грибова — Инна
  — Жизнь Клима Самгина — Вера Петровна Самгина, мать Клима
  — Сороковой день — Наташа
  — Дни человека — женщина на кладбище
  — Рогоносец — жена любовника
  — Анна Карамазофф — Елена, звезда немого кино
  — Тина и Ланс
  — ПМЖ — Надежда
  — Клан Сопрано (США) — Бранка Лабински, сиделка Коррадо Сопрано
  — Хозяева ночи (США) — Калина Бужаева
  — Катя и алые паруса (США)
  — Роковая страсть — Рози Херц
  — Затерянный город Z — мадам Кумель

Телеспектакли 
  — Цветы запоздалые (фильм-спектакль, реж. А. Наль) — Маруся Приклонская
  — Русский вопрос 
  — Монт-Ориоль — Христиана де Равенель
  — О, Мельпомена! — героиня
  — Хранители — Галадриэль, эльфийская владычица

Роли в театре Ленсовета 

 1983 — «Победительница» А. Арбузова; режиссёр И. Владимиров — Майя Олейникова
 1984 — «Земля обетованная» С. Моэма; режиссёр И. Владимиров — Нора Марш
 1984 — «Газовый свет» П. Гамильтона; режиссёр И. Владимиров — Миссис Мэннингем
 1985 — «Песнь о городе» по мотивам «Блокадной книги» Д. Гранина и А. Адамовича;  режиссёр И. Владимиров — Она
 1986 — «Я — женщина» В. Мережко; режиссёр С. Спивак — Маша

  — Посвящается Стелле () В советском прокате фильм вышел в начале 1980-х — Стелла (роль Памелы Виллорези)

Фестивали и премии 
 1976 — КФ молодых кинематографистов к/с Мосфильм — диплом за лучшее исполнение женской роли в фильме «Раба любви»
 1980 — МКФ в Оксфорде — Приз «Серебряный щит Оксфорда» за лучшее исполнение главной женской роли в фильме «Несколько дней из жизни И. И. Обломова»
 1981 — МКФ в Каннах — Приз в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Факт»
 Заслуженная артистка РСФСР (14.12.1981).
 Народная артистка РСФСР (15.05.1990).

Примечания

Ссылки 
 Rusactors.ru: Елена Соловей
 Sem40.ru: Елена Соловей: «Сейчас у меня сорок детей» (17-03-2007)
 RUNYweb.com: Актриса Елена Соловей: «Внешний облик меняется, а суть одна и та же»

Персоналии:Ленфильм
Персоналии:Театр им. Ленсовета
Выпускники ВГИКа
Русские эмигранты третьей волны в США